Braschwitz bezeichnet:

 Braschwitz, Ortsteil der Stadt Landsberg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt

Braschwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Braschwitz (1900–1974), deutscher Kriminalbeamter und SS-Führer
 Günther Braschwitz (1896–1966), deutscher Polizeibeamter und SS-Führer